Wahren steht für:

 Wahren, ein Stadtteil (Ortsteil) von Leipzig

Wahren ist der Familienname folgender Personen:

 Friedel Wahren (* 1941), deutsche Herausgeberin von Science-Fiction 
 Karl Heinz Wahren (1933–2021), deutscher Komponist und Pianist

Siehe auch:

 Waren